Polícia Ferroviária Federal – organo di polizia ferroviaria del Brasile
 Philippine Football Federation – federazione calcistica delle Filippine